Wolfskrieger / Galdur Vikodlaks е втори съвместен албум на Absurd. Той е съвместен с американската NS black metal група Pantheon. Албума е издаден през 2002 година от Nebelfee Klangwerke, с времетраене 45 минути и 27 секунди. Съставен е от произведения на Absurd от периода 1992-2002 година и Pantheon от периода 1997-1998 година.

Песни

Източници

Външни препратки 
 Wolfskrieger / Galdur Vikodlaks // Encyclopaedia Metallum 
 Wolfskrieger / Galdur Vikodlaks // Rate Your Music 
 Wolfskrieger / Galdur Vikodlaks // MaxiLyrics 
 Wolfskrieger / Galdur Vikodlaks // DarkLyrics 
 Wolfskrieger / Galdur Vikodlaks // Metal Kingdom 

Албуми на Absurd
Музикални албуми от 2002 година